Akhfennir är en ort i Marocko.   Den ligger i provinsen Boujdour och regionen Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Akhfennir ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Akhfennir är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Havet är nära Akhfennir åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Akhfennir. Runt Akhfennir är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Akhfennir är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra